1 miasto w Holandii:
 Kampen

1 gmina w Niemczech:
 Kampen (Sylt) – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Nordfriesland